Климент Иванов Джеров е български офицер, генерал-майор (посмъртно).

Биография 
Климент Джеров е роден на 8 август 1867 година в Охрид, в големия род Джерови. Внук е на Спиридон Джеров, брат на Спиро Джеров и братовчед на Лука Джеров. През 1885 година завършва Военното училище в София и на 27 декември е произведен в чин подпоручик. Взима участие в Балканската и Междусъюзническата война. На 1 ноември 1913 година е произведен подполковник. Началник е на 19 полково военно окръжие и служи в 8-и, 11-и, 26-и и 33–и пехотен полк.

През 1915 г. е назначен за командир на 21-ви пехотен средногорски полк. Начело с полковник Климент Джеров полкът участва в Първата световна война на Македонския военен театър и се сражава при Страцин, Куманово, Криволак.

През 1916 г., по време на Есенното сражение на македонския театър, при оттеглянето на 11-а българо-германска армия от Леринската позиция, войските заемат за отбрана Кеналската укрепена позиция. На 3 октомври 3-та бдинска дивизия заема сектора от река Черна до Мала Рупа и десния участък на тази линия е под командването на полковник Джеров. На участъка са разположени 4-та дружина от 21-ви полк, 6 картечници, 3/12 полска батарея и обхваща участъка от р. Черна, върха Ер, до пътя Будимирци – Старавина включително. Основната задача на командващия на участъка, поверена му от командира на 1-ва бригада от 3-та дивизия, е да организира отбраната на поверената му позиция, като

Джеров командва участъка до 6 октомври, когато се правят промени на командването и състава на участъците на дивизията. 

На 8 октомври, за организиране на отбраната от село Старавина, полковник Джеров отново е назначен за командир на десния участък. Войските на участъка включват 21-ви пехотен полк (2½ дружини и една картечна рота с 6 картечници, 4/2 планинска батарея с 3 оръдия, 3/12 батарея с 2 оръдия и 3/2-ра пионерна рота). Задачата на Джеров е да „укрепи, охранява и активно отбранява“ участъка от Черна до пътя със Стравина и Будимирци включително.

Полковник Климент Джеров загива на 3 декември 1916 година в Битката при завоя на река Черна при село Грунища в престрелка със сръбска доброволческа част. Погребан е в средата на Грунищките гробища. Произведен е в чин генерал-майор посмъртно.

Семейство 
Генерал-майор Климент Джеров е женен за Ана (Аница) Панова от Велес и има 4 деца.

Военни звания 
 Подпоручик (27 декември 1885)
 Поручик (19 юни 1888)
 Капитан (1892)
 Майор (1904)
 Подполковник (15 октомври 1908)
 Полковник (1 ноември 1913)
 Генерал-майор

Родословие

Бележки

Източници 
 

Генерал-майори от Царство България
Български офицери от Македония
Родени в Охрид
Български военни дейци от Сръбско-българската война
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Загинали през Първата световна война
Седми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Българи в Сърбия
Климент